Кройто́р (портной) — молдавская и еврейская фамилия. Известные носители:

 Кройтор, Дмитрий Васильевич — бывший башкан Гагаузии.
 Кройтор, Люда (род. 1982) — австралийская танцовщица.
 Кройтор, Ольга (Майорова-Кройтор; род. 1986) — российская художница, перформансист.
 Кройтор, Роман (Roman Kroitor, 1926—2012) — канадский кинорежиссёр.
 Кройтор, Саня (род. 1971) — израильский эстрадный скрипач.